John Bratt kan syfta på:

 John Bratt (militär) (1838-1916)
 John Bratt (tidningsman) (1867-1933)